Сервилия Цепионис (; † след 42 пр.н.е.) е римска патриция през 1 век пр.н.е.

Биография 
Сервилия е дъщеря на Квинт Сервилий Цепион (проконсул 90 пр.н.е.) и Ливия Друза. Сестра е на Сервилия Младша и Квинт Сервилий Цепион (квестор). Чрез майка си е полусестра на Катон Млади и на Порция. Тя е роднина на легендарния Гай Сервилий Ахала.

Сервилия расте след развода на родителите си в дома на брата на майка ѝ Марк Ливий Друз (трибун). Омъжва се за Марк Юний Брут, който умира през 77 пр.н.е. по време на бунта на Марк Емилий Лепид. От този брак Сервилия има само едно дете, Марк Юний Брут, един от по-късните убийци на Гай Юлий Цезар. От втори брак с Юний Силан тя има три дъщери: Юния Прима, Юния Секунда и Юния Терция.

Сервилия е една от любовниците на Цезар, която той най-много уважава. Различно от другите римлянки тя няма търпението да чака, докато той ѝ се обади. Това довежда до разкриване на аферата. По време на съвещание на Сената, при което Цезар се кара с полубрата на Сервилия Катон за Катилинския заговор, Сервилия му изпраща любовно писмо. Катон забелязва това и обвинява Цезар, че получава съобщение от заговорниците. Цезар му дава писмото и Катон разбира, че е любовно писмо от Сервилия.

Четири години по-късно, когато е за пръв път консул, Цезар подарява на Сервилия една перла за шест милиона сестерции. След неговата победа в Гражданската война ѝ дава имот на много ниска цена, понеже (така се говори), защото Сервилия му дава дъщеря си Юния Терция. След смъртта на нейния син за Сервилия се грижи Тит Помпоний Атик от фамилията на Помпониите с прародител Нума Помпилий.

Бележки 

Римска република
Жени от Древен Рим
Сервилии